И́горь Анато́льевич Ледя́хов () — советский и российский футболист, полузащитник; тренер. Мастер спорта СССР (1990).

Биография 
Известен по выступлениям за московский «Спартак» в начале 1990-х годов, большую часть своей карьеры провёл в Испании.

Игрок сборных СНГ и России. Был в заявке сборной СНГ на чемпионате Европы 1992 года (однако на поле не выходил), а в составе сборной России принял участие в чемпионате мира 1994 года. Сборная заняла 3-е место в группе, но не вышла в плей-офф по дополнительным показателям: по мнению Ледяхова, причиной тому была игра Румынии и США, носившая договорной характер (победа Румынии 1:0).

Из-за надрыва приводящей мышцы, полученной в матче «Спортинга» с «Компостелой», вынужден был пропустить Евро-96.

В начале 1998 года уехал играть по контракту в Японию. В новой команде быстро стал бомбардиром, забив в общей сложности 15 мячей. По завершении контракта вернулся в Испанию и надеялся найти себе команду в Примере. Однако из-за некоторых юридических препятствий контракта со «Спортингом» успеха не имел. Вернулся обратно в Хихон, где и продолжил свои выступления. В 2005 году был игроком сборной России по пляжному футболу.

Параллельно с обучением в Высшей школе тренеров (ВШТ) с марта по июль 2007 года работал в клубе российской премьер-лиги «Ростов» на должности начальника команды. С 6 июня 2008 года — главный тренер молодёжной команды (дубля) «Спартак» Москва. С 15 августа по 12 сентября 2008 года — исполняющий обязанности главного тренера «Спартака». С 13 сентября 2008 года — тренер, помощник главного тренера «Спартака». 9 декабря 2009 года заявил об уходе с поста помощника главного тренера «Спартака», желая начать самостоятельную тренерскую карьеру.

22 декабря 2009 года назначен главным тренером ярославского «Шинника», контракт с которым заключил на один год с возможностью продления ещё на год. 11 мая 2010 года контракт по обоюдному согласию был расторгнут. 9 мая 2011 года был назначен спортивным директором «Ротора». 6 сентября 2011 года стал ассистентом главного тренера «Спартака». 8 июня 2013 года вошёл в тренерский штаб волгоградского «Ротора» после того, как истёк контракт со «Спартаком». 30 июля 2013 года назначен главным тренером ФК «Ротор». 3 октября того же года подал в отставку. Поводом для отставки стала серия неудовлетворительных результатов команды.

7 ноября 2013 года вошёл в тренерский штаб грозненского «Терека» под руководством нового тренера Рашида Рахимова. 7 апреля 2018 года после отставки Михаила Галактионова был назначен исполняющим обязанности главного тренера. 22 мая 2018 года перестал быть «исполняющим обязанности», став полноценным главным тренером команды. 2 сентября 2018 года после матча между командами «Ахмат» и «Уфа» (2:1) объявил об уходе с должности главного тренера.

20 сентября 2018 года Ледяхов стал главным тренером «Балтики», однако после 13 матчей, где команда одержала 4 победы при 2 ничьих и 7 поражениях, он был уволен.

Достижения 
 Чемпион России (3): 1992, 1993, 1994
 Обладатель Кубка СССР: 1991/92
 Обладатель Кубка России: 1993/94
 Полуфиналист Кубка обладателей кубков УЕФА: 1992/93
 Футболист года в России по опросу игроков клубов высшей лиги: 1992
 Победитель первой лиги СССР: 1991
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 1993 (3 игры, 1 гол)

Примечания

Ссылки 
 Игорь Ледяхов: «Иногда ловлю себя на мысли, что назад в Испанию не тянет». «Спорт-Экспресс футбол», 19 января 2007
 Игорь Ледяхов: «За спиной — целая очередь». «Спорт-Экспресс», 29 августа 2008

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Торпедо» Таганрог
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Эйбар»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Спартак» Москва
Тренеры ФК «Шинник»
Тренеры ФК «Ротор»
Тренеры ФК «Ахмат»
Тренеры ФК «Балтика»
Игроки в пляжный футбол России
Игроки сборной России по пляжному футболу
Спортсмены нескольких видов спорта